Bagó Patrik (Kalocsa, 1994. május 24. –) labdarúgó, hátvéd.

Források 

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Paksi FC labdarúgói
1994-ben született személyek
Élő személyek